Die Football League Third Division 1927/28 war die achte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Bradford Park Avenue und dem FC Millwall ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1928/29 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Fulham und FC South Shields die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur Durham City sportlich absteigen. Für Durham wurde Carlisle United in die dritte Liga aufgenommen. Die restlichen zuunterst platzierten Südklubs Merthyr Town und Torquay United sowie im Norden der FC Nelson erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1928/29 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1927-28 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1927/28
Fußballsaison 1927/28